

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Jarugi – osada wsi Kosobudy w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zwierzyniec
 Jarugi – część wsi Broniszowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów

Zobacz też 
 Obszar ochrony ścisłej Jarugi
 Jaruga